The Good for Nothing – cortometraggio del 1912 diretto da Lloyd B. Carleton
The Good-for-Nothing – film del 1914 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
The Good for Nothing – film del 1917 diretto da Carlyle Blackwell